Stander bezeichnet:
 Stander, kleine Flaggen
 Stander (Film), einen Film aus dem Jahr 2003
 Stander (Einheit), eine militärische Einheit zur Zeit der Kreuzzüge

Stander ist der Familienname folgender Personen:
 André Stander (~1946–1984), südafrikanischer Polizeikapitän
 Burry Stander (1987–2013), südafrikanischer Mountainbiker
 CJ Stander (* 1990), irisch-südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Lionel Stander (1908–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Yolandi Stander (* 1998), südafrikanische Kugelstoßerin und Diskuswerferin